A Orquestra Sinfónica da NBC foi uma orquestra de rádio criada por David Sarnoff, presidente da Radio Corporation of America , especialmente para o célebre maestro Arturo Toscanini . A NBC Symphony realizou transmissões semanais de concertos de rádio com Toscanini e outros maestros e serviu como orquestra da casa para a rede da NBC . A primeira transmissão da orquestra foi em 13 de novembro de 1937 e continuou até a dissolução em 1954. Seguiu-se um novo conjunto, independente da rede, chamado de "Sinfonia do Ar". Foi formado por ex-membros da NBC Symphony Orchestra e tocou de 1954 a 1963, notavelmente sob Leopold Stokowski .

História 

Tom Lewis, na revista History of History of America , descreveu o plano da NBC para programação cultural e a origem da NBC Symphony:

David Sarnoff, que havia proposto pela primeira vez a "caixa de música de rádio" em 1916, para que os ouvintes pudessem desfrutar de "concertos, palestras, música, recitais", sentiu que o médium não estava conseguindo fazer isso. Em 1937, a RCA havia se recuperado o suficiente dos efeitos da Depressão para fazer um compromisso dramático com a programação cultural. Sarnoff propôs criar uma orquestra de rádio e contratar Arturo Toscanini para conduzi-la. Na noite de Natal de 1937, a NBC Symphony Orchestra fez sua primeira apresentação com Toscanini em um estúdio totalmente reformado na NBC, localizado no edifício RCA. "A National Broadcasting Company é uma organização empresarial americana. Tem funcionários e acionistas. Ela serve melhor aos interesses deles quando serve melhor ao público." Naquela noite de Natal, e sempre que a orquestra da NBC tocava nos 17 anos seguintes, ele estava certo.

David Sarnoff dedicou esforços e recursos consideráveis ​​para criar uma orquestra de primeira linha para Toscanini e NBC. Artur Rodziński , notável construtor de orquestra e mestre de tarefas musicais, estava empenhado em moldar e treinar a nova orquestra em antecipação à chegada de Toscanini. Oferecia os maiores salários de qualquer orquestra na época e um contrato de 52 semanas. [2] Músicos proeminentes de grandes orquestras de todo o país foram recrutados e o maestro Pierre Monteux também foi contratado para trabalhar com a orquestra em seus meses de formação. Um novo grande estúdio de transmissão foi construído para a orquestra no Radio City Studios da NBC no Rockefeller Center, em Nova York, "Studio 8-H". Além de criar prestígio para a rede, tem havido especulações de que uma das razões pelas quais a NBC criou a orquestra foi desviar um inquérito do Congresso sobre os padrões de transmissão.

O primeiro concerto de transmissão da orquestra foi ao ar em 13 de novembro de 1937, sob a direção de Pierre Monteux, e de imediato, Toscanini realizou dez concertos na primeira temporada, fazendo sua estréia na NBC em 25 de dezembro de 1937. Além de transmissões semanais nas redes NBC Red e Blue, a NBC Symphony Orchestra fez várias gravações para a RCA Victor. Os concertos televisionados começaram em março de 1948 e continuaram até março de 1952. Durante o verão de 1950, a NBC converteu o Studio 8-H em um estúdio de televisão (a transmissão do programa Saturday Night Live da NBC desde 1975) e mudou os shows ao Carnegie Hall , onde muitas das sessões de gravação da orquestra e concertos especiais já haviam ocorrido.

Leopold Stokowski atuou como diretor principal de 1941 a 1944 em um contrato de três anos após uma disputa entre Toscanini e NBC. Durante esse tempo, Toscanini continuou a liderar a orquestra em uma série de concertos de benefício público para o alívio da guerra. Ele retornou como co-regente de Stokowski para as temporadas de 1942-43 e 1943-44, retomando o controle total a partir de então. Após a aposentadoria de Toscanini, na primavera de 1954, a NBC desmantelou oficialmente a orquestra, para grande angústia de Toscanini, embora tenha continuado por vários anos independente da NBC, como a Sinfonia do Ar . O concerto final de Toscanini com a orquestra aconteceu no Carnegie Hall em 4 de abril de 1954, e ele conduziu a orquestra pela última vez durante as sessões de gravação da RCA Victor realizadas em 3 e 5 de junho de 1954.

Músicos 

Alguns músicos notáveis ​​que eram membros da orquestra incluem os violinistas Samuel Antek , Henrique Clifton, Felix Galimir , Josef Gingold , Daniel Guilet ( mestre de cerimônias de 1952-54), Harry Lookofsky , Mischa Mischakoff ( mestre de cerimônias 1937-1952), Albert Pratz , David Sarser , Oscar Shumsky , Benjamin Steinberg , Hermann Spielberg, Boris Koutzen e Andor Toth ; os violistas Carlton Cooley , Milton Katim , William Primrose e Tibor Serly ; os violoncelistas Frank Miller , Leonard Rose , Harvey Shapiro , Alan Shulman , George Koutzen e David Soyer ; os contrabaixistas Homer Mensch e Oscar G. Zimmerman ; os flautistas Carmine Coppola , Arthur Lora e Paul Renzi; os clarinetistas Augustin Duques, Al Gallodoro , David Weber e Alexander Williams; o saxofonista Frankie Trumbauer; os oboístas Robert Bloom e Paolo Renzi; fagotistas Elias Carmen, Benjamin Kohon, William Polisi, Leonard Sharrow e Arthur Weisberg ; Os trompistas franceses Arthur Berv, Harry Berv, Jack Berv e Albert Stagliano; Harry Glantz, Bernard Baker e Raymond Crisara tocam trompete e tuba William Bell, entre outros.

Nem todos os artistas da NBC Symphony estavam em contratos de tempo integral com a NBC. No início dos anos 50, por exemplo, apenas cerca de 55 desses músicos eram assalariados; o restante foi contratado sob contratos de serviço (em consonância com as escalas salariais da Federação Americana de Músicos da Local 802) para levar o desempenho da orquestra e a força de gravação aos 85-100 vistos em fotografias e vídeos. Mesmo para os membros assalariados, os deveres da NBC Symphony constituíam apenas metade de suas obrigações de trabalho para a NBC; esses músicos tocavam em orquestras para outros programas de rádio e televisão da NBC, com muitos dos músicos do vento também servindo no Cities Service "Band of America", dirigido por Paul Lavalle.

Patrocínios 

Nas primeiras temporadas, as transmissões da NBC Symphony eram programas "sustentadores", significando que eram pagos e apresentados pela própria NBC. Nos últimos anos, as transmissões foram comercialmente patrocinadas, principalmente pela General Motors . Sob o patrocínio da GM, as transmissões da NBC Symphony saíram sob o título de Sinfonia do Ar da General Motors , para não serem confundidas com a orquestra posterior do mesmo nome. Outros patrocinadores incluíram a House of Squibb , a Reynolds Metals Company e a Socony Vacuum Oil Company ( Mobil ).

Gravações 

A RCA Victor começou a fazer gravações de estúdio da NBC Symphony para lançamento comercial no começo de 1938; Sinfonia de Mozart n º 40 , Sinfonia de Joseph Haydn n º 88 e os segundo e terceiro movimentos de op Beethoven . O quarteto de cordas estava entre as primeiras obras a serem gravadas. A orquestra gravou inicialmente no Studio 8-H, mas o produtor da RCA Victor, Charles O'Connell, logo decidiu realizar a maioria das sessões de gravação em estúdio no Carnegie Hall. No entanto, muitas performances de transmissão ao vivo originadas no Studio 8H também foram lançadas em discos e, posteriormente, em CD. A infame acústica seca do Studio 8-H, projetada para transmissão, foi considerada inferior à ideal para gravação. Acredita-se que modificações acústicas em 1939 melhoraram muito o som do Studio 8H; embora a maioria das sessões de gravação da NBC Symphony tenham sido transferidas para o Carnegie Hall em 1940, algumas sessões foram realizadas até o final de junho de 1950, quando a 8-H foi convertida em um estúdio de televisão . Do outono de 1950 até 1954, todas as transmissões de rádio da NBC Symphony e RCA Victor ocorreram no Carnegie Hall.

A RCA Victor divulgou as gravações da orquestra em sua principal gravadora, a Red Seal, nos registros de 78 rotações padrão na época. Em 1950, uma gravação de 1945 da Grand Canyon Suite de Ferde Grofé tornou-se o primeiro lançamento do LP da NBC Symphony (LM-1004). Um dos pilares do catálogo Red Seal da RCA Victor na década de 1950, a maioria das gravações da Toscanini / NBC Symphony foi relançada no rótulo RCA Victrola para celebrar o centenário de Toscanini em 1967. Na década de 1980, a RCA começou a remasterizar digitalmente as gravações da orquestra. lançamento no CD . Uma reedição completa de todas as gravações de RCA Victor de Toscanini foi lançada em CD e cassete entre 1990 e 1992 e novamente em 2012. Avanços posteriores na tecnologia digital levaram a RCA (agora propriedade da Sony Music ) a reivindicar maior aprimoramento do som das fitas magnéticas. para reedições posteriores, alterando os equilíbrios originais de equalização e acrescentando melhorias acústicas, mas os críticos estão divididos em seu julgamento. A RCA apenas reeditou gravações que foram aprovadas pessoalmente por Toscanini, incluindo algumas performances de transmissão, como as sete óperas completas que ele conduziu na NBC entre 1944 e 1954; no entanto, várias outras gravadoras lançaram discos retirados de gravações off-the-air dos shows da NBC. Os dois últimos programas de transmissão de Toscanini, na primavera de 1954, foram experimentalmente gravados em estéreo, mas ele não aprovou a liberação deles; muitos anos se passaram antes de serem finalmente emitidos por outras gravadoras que não a RCA Victor. Gravado em um som de dois canais um tanto primitivo e "minimalista", o efeito antifonte estéreo é impressionante (se bruto); mas, infelizmente, a performance completa de 21 de março de 1954 da Sinfonia Tchaikovsky nº 6 ("Pathetique") não é inteiramente estéreo, já que a fita principal de 2 faixas de todo o terceiro movimento "Allegro molto vivace" aparentemente não sobreviveu; uma síntese estéreo artificial é substituída. [ carece de fontes? ] A parte que faltava da gravação estéreo do terceiro movimento foi encontrada mais tarde e incluída na versão agora disponível no Youtube .

A série completa de dez transmissões da NBC Symphony foi lançada em VHS e LaserDisc pela RCA em 1990 e em DVD por Testament em 2006. Enquanto os vídeos são tirados de filmes primitivos de cinescópio, as trilhas sonoras foram cuidadosamente sincronizadas a partir das transcrições e fitas de maior fidelidade. que existem.

Um dos projetos mais ambiciosos da NBC Symphony Orchestra foi a gravação da trilha sonora de 13 horas da série Victory at Sea, da NBC Television, de 1952 a 1953 . Robert Russell Bennett conduziu a orquestra em seus arranjos dos temas musicais de Richard Rodgers para os 26 programas documentais (gravados no Center Theater do Rockefeller Center). A série está atualmente disponível em DVD. O primeiro RCA Victor LP de trechos foi gravado por Bennett e os músicos da NBC SO em julho de 1953. Bennett mais tarde lideraria as gravações estéreo do "Volume 2" em 1957, uma reformulação do "Volume 1" em 1959, e uma conclusão " Volume 3 "em 1961, conduzindo a" RCA Victor Symphony Orchestra "(membros da Symphony of the Air). A RCA reeditou todas essas gravações em CD.

Em 1954, pouco depois dos concertos finais da orquestra com Toscanini, Stokowski fez gravações em estéreo para a RCA Victor de trechos do balé de Prokofiev , Romeu e Julieta, e do balé de Gian Carlo Menotti , Sebastian . As gravações foram originalmente emitidas (monofonicamente) como "Leopold Stokowski e sua orquestra", mas reeditadas como "membros da NBC Symphony Orchestra". Em 6 de abril de 1954, apenas dois dias após o último concerto de Toscanini com a orquestra, Guido Cantelli fez uma gravação na Sinfonia em ré menor do Carnegie Hall de César Franck. RCA Victor inicialmente emitiu a gravação em mono, mas uma versão estéreo foi lançada em LP em 1978; foi finalmente reeditado em CD.

Sinfonia do Ar 

Depois que a NBC Symphony Orchestra se separou, alguns membros passaram a tocar com outras orquestras, notavelmente Frank Miller ( violoncelista principal) e Leonard Sharrow ( fagote principal) com a Chicago Symphony Orchestra . No entanto, muitos ex-membros da NBC Symphony, em uma tentativa de permanecer juntos e preservar a orquestra, se reagruparam como um novo conjunto chamado "Symphony of the Air". Eles fizeram sua primeira gravação em 21 de setembro de 1954 e fizeram seu primeiro concerto público na Celebração do 9º Aniversário das Nações Unidas em 24 de outubro. Em 14 de novembro eles apareceram no aclamado programa Omnibus TV, no qual Leonard Bernstein fez seu primeiro concerto. aparição na televisão, discutido Quinta Sinfonia de Beethoven , e Bernstein liderou a Sinfonia do Ar durante a sua primeira temporada. Com uma turnê asiática sob os auspícios do Departamento de Estado e uma participação de 60 mil pessoas em concertos em Catskills naquele verão, a primeira temporada foi um enorme sucesso.

Em 1960, a rede de televisão CBS também apresentou a "Sinfonia do Ar" em seu especial de primavera no Festival de Música da Primavera, sob a direção do maestro Alfredo Antonini . Em colaboração com o pianista de concerto John Browning , o produtor Robert Herridge eo diretor Roger Englander, a orquestra apresentou uma apresentação ao vivo virtuosa do Segundo Concerto para Piano de Sergei Rachmaninoff.

Por quase uma década, a Symphony of the Air realizou muitos concertos conduzidos por Stokowski , o diretor musical da orquestra de 1955. A orquestra gravou amplamente (na RCA Victor, Columbia, Vanguard e United Artists) sob os principais maestros, incluindo Stokowski, Bernstein , Monteux. , Fritz Reiner , Bruno Walter , Kirill Kondrashin , Sir Thomas Beecham , Alfred Wallenstein e Josef Krips . Só mais uma vez eles usaram seu antigo nome, a Orquestra Sinfônica da NBC, na transmissão de 1963 da ópera de televisão escrita por Gian Carlo Menotti , Amahl e os Visitantes da Noite , com um novo elenco. A orquestra se desfez em 1963.

Referências 

Lewis, Tom. "'Uma Presença Divina': O Impacto do Rádio nas décadas de 1920 e 1930," Organização da Revista Historiadores Americanos da História 6, Primavera de 1992.
 http://www.discogs.com/artist/279614-NBC-Symphony-Orchestra
Lebrecht, Norman (2001). O Mito Maestro . Imprensa da cidadela. p. 73. ISBN 0-8065-2088-4 .
Harvey Sachs, ii Toscanini
Frank, Mortimer H. (2003), Arturo Toscanini: os anos da NBC , Amadeus Press, p. 278, ISBN 978-1-57467-069-1
Meyer, Donald Carl. "A NBC Symphony Orchestra." Ph.D. dissertação, University of California-Davis, 1994.
McLaughlin, Kathleen, "9o aniversário do UN extensamente observado", 25 outubro 1954, New York Times , 1 "
Televisão e as artes de palco . Brian G. Rose. Greenwood Press, Nova Iorque 1986 p. 104 ISBN 0-313-24159-7 Alfredo Antonini e John Browning colaboram em books.google.com

AVISO - Este site precisa de melhoramentos.

Ligações externas 
 Orquestra da NBC no AMG

Orquestras dos Estados Unidos